Donoghue peut faire référence à :
 Emma Donoghue (née en 1969), une historienne, romancière et dramaturge irlandaise
 Mary Agnes Donoghue (née en 19??), une scénariste, réalisatrice et productrice américaine
 Michael John Donoghue (né en 1952), un botaniste et mycologue américain
 Philip C. J. Donoghue (né en 1971), un paléontologue britannique